Solari ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Solari (um 1470–1524), italienischer Maler
 Cristoforo Solari (* um 1470; † vor Mai 1524), italienischer Ingenieur, Architekt und Bildhauer der Renaissance
 David Solari (* 1968), australisch-italienischer Radrennfahrer
 Esteban Andrés Solari Poggio (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Filippo Solari, italienischer Architekt und Bildhauer
 Francesco Solari († 1469), italienischer Ingenieur, Architekt und Bildhauer der Renaissance
 Giovanni Solari, italienischer Ingenieur und Architekt der Renaissance
 Guiniforte Solari (1420–1481), italienischer Architekt und Bildhauer
 Hugo Sánchez Solari (* 1935), peruanischer Politiker
 Jorge Solari (* 1941), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Laura Solari (1913–1984), italienische Schauspielerin
 Luca Solari (* 1979), italienischer Radrennfahrer

 Luis Solari de la Fuente (* 1948), peruanischer Politiker
 Marco Solari (Architekt) († 1405), italienischer Architekt und Bildhauer
 Marco Solari (* 1944), Schweizer Manager
 Nino Solari (* 1938), australisch-italienischer Radrennfahrer und Trainer
 Onofrio Solari Bozzi (1931–2015), italienischer Diplomat
 Philippe Solari (1840–1906), französischer Bildhauer

 Rudy Solari (1934–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Santiago Solari (* 1976), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Santino Solari (1576–1646), schweizerischer Architekt
 Tito Solari Capellari (* 1939), italienischer Ordenspriester, Missionar und römisch-katholischer Erzbischof
 Tomás Solari (* 1976), argentinischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Scolari